Sexplosive Locomotive est un album du groupe Punish Yourself sorti en 2004.

Liste des morceaux 

 Gay boys in bondage
 Primitive
 Rock'n'roll Machine
 Holy Trinh Thi
 Eastern Western
 CNN war
 See ya later alligator
 Gimme Cocaine
 USD (we are ready)
 Shadowsteelplastic
 They don't want you
 T4 song

Réédité en double Digipak avec Cult Movie en 2007

Notes et références

Liens externes 
 
 
 

Album de Punish Yourself
Album musical sorti en 2004